The Last Supper — дебютний студійний альбом американського реп-гурту D.S.G.B., виданий лейблами Khaotic Generation і ZOE Entertainment 25 вересня 2001 р. Дистриб'ютор: Southern Music Distribution. Виконавчий продюсер: Альфред Трой-молодший. Звукорежисер: Ніно Рамос. Мастеринг: Ґленн Шик. Графічний дизайн, координатор проекту: Рендалл Данн. Фотограф: Асбері Фостер.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Дебютні альбоми 2001
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми